Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1986 war die dritte Saison der DTM. Der erste Lauf fand am 30. März 1986 auf dem belgischen Circuit Zolder statt. Der letzte Lauf war am 21. September auf dem Nürburgring. Insgesamt wurden neun Rennen in Deutschland und Belgien gefahren.

Gesamtsieger wurde der Däne Kurt Thiim im Rover Vitesse mit 130 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Es gab ein Streichresultat:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 42 Fahrer in die Punktewertung.

Weblinks 
 Die DTM-Saison 1986 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1986
Motorsportsaison 1986